Dolakowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Dolakowo (Inguschetien), in der Republik Inguschetien
 Dolakowo (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien